Таміра Пашек була чинною чемпіонкою, але цього року вона вирішила не брати участі.
Татьяна Головін виграла титул, у фіналі перемігши Катарину Среботник з рахунком 2–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2007
Banka Koper Slovenia Open, одиночний розряд